Колыбе́льная:

 Колыбельная песня — мелодия или песня, напеваемая людьми для успокаивания и засыпания.
 Колыбельная (роман)
 Колыбельная (фильм) — название нескольких фильмов.

 «Колыбельные мира» — российский анимационный проект, посвящённый колыбельным различных народов мира.
 «Колыбельная» — песня российской рок-группы «Северный флот».